Taekwondo is een van de sporten die tijdens de Middellandse Zeespelen worden beoefend.

Geschiedenis 
De sport werd pas geïntroduceerd tijdens de zeventiende editie van de Middellandse Zeespelen, in 2013 in het Turkse Mersin. Er werd meteen gestreden voor medailles in acht gewichtscategorieën: vier bij de mannen en vier bij de vrouwen. Er werden telkens vier medailles verdeeld: één gouden, één zilveren en twee bronzen. In 2018 en 2022 werd hetzelfde programma afgewerkt. Spanje voert het eeuwige medailleklassement aan, gevolgd door Turkije en Kroatië.

Onderdelen

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel

Externe link 
 Officiële website Internationaal Comité van de Middellandse Zeespelen

Taekwondo
Middellandse Zeespelen